Горошково — топоним в России:
 Горошково (Брянская область) — деревня, Трубчевский район;
 Горошково (Новгородская область) — деревня, Новгородский район;
 Горошково (Тверская область) — деревня, Сандовский район.
 Горошково (Ржевский район) - посёлок Ржевского района Тверской области;